Hector Quiñónez (Cáli, 18 de fevereiro de 1992) é um futebolista colombiano que atua como Lateral. Atualmente joga no FC Porto e ao mesmo tempo joga também no FC Porto B.
Fez parte da Seleção Nacional Sub-17 e Sub-20 da Colômbia no Mundial sub-20 da FIFA em 2011.

Títulos 
 Deportivo Cali
 Copa Colômbia: 2010

 FC Porto
 Campeonato Português: 2012–13

Ligações externas 
Ogol

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Futebol Clube do Porto